Vayu, god in het hindoeïsme
Bayu (Peusangan), een plaats in Indonesië
Bayu (Pidie), een plaats in Indonesië
Bayu (Darul Imarah), een plaats in Indonesië
Bayu (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië
Bayu (Seulimeum), een plaats in Indonesië
 Bayu (Californië), voormalige nederzetting in het Amerikaanse Californië